Law and Order bezeichnet:

 ein politisches Schlagwort, siehe Law and Order (Politik)
 Gesetz und Ordnung (1932), einen Film von Edward L. Cahn aus dem Jahr 1932 (Originaltitel)
 einen Film aus dem Jahr 1953 von Nathan Juran, siehe Law and Order (1953)
 die seit 1990 existierende US-amerikanische Fernsehserie Law & Order oder deren Ableger
 dessen britische Adaption: Law & Order: UK
 Law & Order: Special Victims Unit
 Criminal Intent – Verbrechen im Visier
 dessen französische Adaption: Law & Order Paris
 Law & Order: Trial by Jury
 Law & Order: LA
 Exiled: A Law & Order Movie, der Originaltitel des Films Strafversetzt – Mord in Manhattan, der zeitlich während der Originalserie spielt
 Law & Order: True Crime

 eine deutsche Doku-Fernsehserie des TV-Senders RTL, siehe Recht und Ordnung (Fernsehsendung)
 eine deutsche Rechtsrockband, siehe Legion Ost

ko:로 앤드 오더